Râul Cocoșul se poate referi la:

 Râul Cocoșul, Aita
 Râul Cocoșul, Șușița

Vezi și 
 Râul Cocoș (dezambiguizare)

 Cocoșești (dezambiguizare)

Toponime românești